Die costa-ricanische Fußballnationalmannschaft nahm bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 zum sechsten Mal an einer Endrunde teil, zum dritten Mal in Folge. Nachdem Costa-Rica im ersten Gruppenspiel gegen Spanien die höchste Niederlage seiner WM-Geschichte (0:7) kassieren musste, gelang dem Team gegen Japan bei nur einem Torschuss ein 1:0-Überraschungssieg. Da das dritte Gruppenspiel gegen Deutschland mit 2:4 verloren wurde, schied die Mannschaft mit drei Punkten als Gruppenletzter bereits in der Vorrunde aus.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele der CONCACAF für die Weltmeisterschaft in Katar.

Spiele 
Als eine der fünf besten Mannschaften der CONCACAF musste Costa Rica erst in der dritten Runde in die Qualifikation einsteigen und traf dort auf Mexiko, El Salvador, Honduras, Kanada, Jamaika, Panama sowie die USA. Costa Rica konnte von den ersten vier Spielen keins gewinnen, verlor aber nur eins. In der Mitte der Qualifikation hielt sich die Mannschaft auf dem fünften Platz. Erst im 12. Spiel konnte mit einem Sieg gegen Tabellenführer Kanada der vierte Platz, der zur Teilnahme an den interkontinentalen Play-Offs berechtigte, erobert werden. Im letzten Spiel hatten sie dann noch die Chance mit einem hohen Sieg gegen die USA den dritten Platz zu erobern, der die direkte Qualifikation bedeutete. Zwar gewannen die Costa-Ricaner, da aber der Sieg wie alle anderen nur mit einer Tordifferenz von 1 endete, hatten sie gegenüber den punktgleichen US-Amerikanern die schlechtere Tordifferenz. Sie mussten daher im Juni gegen den Gewinner der Ozeanienqualifikation Neuseeland in Katar um das letzte WM-Ticket spielen. Bereits in der 3. Minute gingen sie mit 1:0 in Führung, die sie Dank Torhüter Keylor Navas gegen zuletzt zehn Neuseeländer über die Zeit brachten.

In den 15 Qualifikationsspielen wurden insgesamt 43 Spieler eingesetzt, von denen 18 auch im Kader für den CONCACAF Gold Cup 2021 standen. Kein Spieler wurde in allen 15 Qualifikationsspielen eingesetzt. Nur einmal fehlten Rekordnationalspieler Celso Borges und Francisco Calvo, die beide im letzten Gruppenspiel nicht eingesetzt wurden sowie Torhüter Keylor Navas, der im sechsten Spiel verletzt ausgewechselt wurde und dann einen Monat später im siebten Spiel nicht mitwirken konnte, aber im achten Spiel zu seinem 100. Länderspiel kam. Auf 12 Einsätze kamen Bryan Ruiz, Joel Campbell, Kendall Waston, Yeltsin Tejeda. 13 Spieler kamen in mehr als der Hälfte der Spiele zum Einsatz, zehn Spieler nur einmal. Orlando Galo (im 4.), Anthony Contreras (im 7.), Daniel Chacón (im 10.), Carlos Martínez und Ian Lawrence (im 13.) sowie Brandon Aguilera und Carlos Mora (im letzten Gruppenspiel) kamen in den Qualifikationsspielen zu ihrem Debüt. Die Kapitänsrolle teilten sich Keylor Navas (9×) und Bryan Ruiz (4×) sowie je einmal Celso Borges und Óscar Duarte

Einen herausragenden Torschützen hatten die Costa-Ricaner nicht. Der beste derzeit aktive Torschütze Álvaro Saborío kam nur einmal für sechs Minuten zum Einsatz. Bester Torschütze war mit drei Toren Joel Campbell, davon das entscheidende Tor im interkontintalen Play-off gegen Neuseeland. Bryan Ruiz, zweitbester aktiver Torschütze erzielte zwei Tore, ebenso wie Celso Borges, der drittbeste aktive Torschütze. Zwei Tore gelangen auch Anthony Contreras, der ebenso wie Gerson Torres, Jimmy Marín und Juan Pablo Vargas, die einmal erfolgreich waren, in der Qualifikation seine ersten Tore erzielte. Neun Spieler trugen mit mindestens einem Tor zu den insgesamt 14 Toren bei. Nur Tunesien erzielte von den qualifizierten Mannschaften weniger Tore (11), bestritt aber nur acht Spiele. Die Quote von 0,93 Toren pro Spiel von Costa Rica ist die schlechteste aller qualifizierten Mannschaften.

Dritte Runde

Abschlusstabelle der 3. Qualifikationsrunde

Interkontinentales Play-off CONCACAF v OFC 
Das Spiel fand am 14. Juni als letztes Qualifikationsspiel in Katar statt.

|}

Vorbereitung

Spiele 

Anmerkungen

Kader 
Laut DFB wurde folgender Kader nominiert:

Endrunde

Gruppenauslosung 

Bei der Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. April waren die Costa-Ricaner noch nicht qualifiziert und wurden daher Topf 4 zugeordnet. Daher konnte Costa-Rica in eine Gruppe mit Titelverteidiger Frankreich, Rekordweltmeister Brasilien, Gastgeber Katar oder Deutschland gelost werden. Die Costa-Ricaner konnten nicht den drei schon qualifizierten CONCACAF-Mannschaften Kanada, Mexiko und USA zugelost werden. Costa-Rica traf in Gruppe E, der einzigen Gruppe mit zwei Ex-Weltmeistern, auf Spanien, Deutschland und Japan.

Auf die Spanier traf Costa Rica bisher nur in drei Freundschaftsspielen, wobei in Costa Rica ein Remis erreicht wurde und in Spanien zweimal verloren wurde. Auf Deutschland traf Costa Rica bisher nur im WM Eröffnungsspiel 2006 und verlor mit 2:4. Auch gegen Japan gab es noch keinen Sieg: einem Remis stehen drei Niederlagen gegenüber.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe E

Einzelnachweise 

Costa Rica
Costa-ricanische Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften